Михаи́л Григо́рьевич Весело́в (20 ноября 1906, Поречье, Тихвинский уезд, Новгородская губерния — 4 ноября 1987, Ленинград) — советский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР. Один из основоположников квантовой химии в СССР.

Биография 
Родился в крестьянской семье.

В 1932 году окончил Ленинградский государственный университет. Был одним из первых аспирантов В. А. Фока, в 1937 году защитил кандидатскую диссертацию на основе своих работ по применению вариационного метода в статистической модели атома.

В 1958—1962 годах декан физического факультета Ленинградского государственного университета.

В 1961 году стал заведующим кафедрой квантовой механики, в 1975 году был назначен руководителем отдела теоретической физики Научно-исследовательского института физики ЛГУ и до конца своих дней возглавлял его.

Семья 

 Дочь — Анна Михайловна Веселова, физик-экспериментатор, кандидат физико-математических наук. Муж дочери — Людвиг Дмитриевич Фаддеев, физик-теоретик и математик, действительный член РАН.
 Внучка — Елена Людвиговна Евневич (при рождении Фаддеева), математик.
 Внучка — Мария Людвиговна Фаддеева, физик-теоретик.

Научная деятельность 
Был соавтором (вместе с В. А. Фоком и М. И. Петрашень) одной из первых работ, рассмотревших электронную корреляцию в атомах. Полученные в этой работе двухэлектронные уравнения называются уравнениями Фока — Веселова — Петрашень.

Широкую известность Веселову принесли его упомянутые выше работы по применению вариационного метода в статистической модели атома.

В 1940-е годы, во время Великой Отечественной войны, Веселов вместе с В. А. Фоком решал задачи аэродинамики методом конформного отображения, имеющие оборонное значение.

В 1960-е годы занялся теорией молекул и квантовой химией, вместе со своими учениками выполнил ряд исследований по теории электронных свойств молекул, благодаря чему считался одним из основоположников квантовой химии в СССР.  В это же время Веселов продолжал исследования по теории атомов, вместе со своими учениками создав новый метод расчёта внешних оболочек атомов — метод адиабатического разделения движений по скоростям. 

Веселов является одним из авторов таблиц аналитических волновых функций для многоэлектронных атомов.

Библиография 
 
 
 Адамов М. Н., Веселов М. Г., Ребане Т. К. Расчёты электрических и магнитных свойств сложных молекул на основе модели свободных электронов // Известия АН СССР. Серия физическая. — 1958. — Т. 22. — № 9. — С. 1015—1018.

Признание 
 Заслуженный деятель науки РСФСР.
 1986 — первая премия Ленинградского университета за монографию «Теория атома. Строение электронных оболочек».

Литература

Ссылки 

 Михаил Григорьевич Веселов на сайте кафедры квантовой механики физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

Физики-теоретики СССР
Выпускники физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Доктора физико-математических наук